Diospyros ledermannii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke. Diospyros ledermannii ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ledermannii